Sherrington puede referirse a personas y lugares diversos:

Patronímicos 
 Charles Scott Sherrington (1857-1952), médico neurofisiólogo británico, premio Nobel de Medicina.

Topónimos 
 Sherrington, pueblo de Wiltshire en Inglaterra (Reino Unido).
 Saint-Patrice-de-Sherrington, municipio del Valle del Alto San Lorenzo en Quebec (Canadá).